Obsługiwałem angielskiego króla – powieść Bohumila Hrabala 
 Obsługiwałem angielskiego króla – czeski film z 2006, ekranizacja powieści

Zobacz też